Der Pfad ist Filmtitel:

 Der Pfad (2015), Kurz-Spielfilm von Elke Brugger
 Der Pfad (2022), deutsch-spanischer Spielfilm von Tobias Wiemann